Sosnovski est un nom propre d'origine slave.

Personnalités 

  (1977- ), joueur de football de Moldavie.
 Albert Sosnowski (1979-), boxeur polonais.
 Casimir Martin Sosnowski (1857-1942), ingénieur civil polonais, naturalisé français.
 Józef Sylwester Sosnowski (?-1783), diplomate et homme politique polono-lituanien.
 Maurice Sosnowski, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique.
 Sergueï Sosnovski (1981- ), joueur de football biélorusse.
  (1922–1990), artiste ukrainien.

Lieux 

 Raïon Sosnovski, plusieurs districts de Russie,
 , plusieurs localités de Russie.

Voir aussi 
 Heracleum sosnowskyi, une sorte de plante.
 Sosnovo
 Sosnówka